Křižíkova vodní elektrárna může znamenat:

 Křižíkova vodní elektrárna (Jindřichův Hradec) – vodní elektrárna v Jindřichově Hradci
 Křižíkova vodní elektrárna (Pardubice) – vodní elektrárna v Pardubicích
 Křižíkova vodní elektrárna (Písek) – vodní elektrárna v Písku